Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen der 128 Spieler, die sich für die Snooker Main Tour der Saison 2020/21 qualifiziert haben. Sie stellt den Verlauf über die gesamte Saison mit dem Stand nach jedem abgeschlossenen Turnier dar. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem gewonnenen Preisgeld aus den jeweils zurückliegenden 24 Monaten. Haben mehrere Spieler denselben Betrag gewonnen, legt die WPBSA die Reihenfolge fest. Zu Saisonbeginn kamen 29 Spieler ohne Preisgeld neu hinzu, somit wurden die Spieler ab Platz 100 nach der vorher festgelegten Reihenfolge der erfüllten Qualifikationskriterien angefügt.

Hinweis: die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; eine neue Rangliste tritt am Tag nach dem Finale des jeweiligen Turniers in Kraft und gilt bis einschließlich des Finaltags des darauf folgenden Ranglistenturniers.

Quellen 

2020
!
!